Халлвар Торесен (; род. 12 апреля 1957, Ларвик, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Торесен начал свою карьеру в местном клубе «Ларвик Тюрн», но в 17 лет переехал в Нидерланды, где подписал профессиональный контракт с клубом «Твенте». За пять сезонов в клубе Торесен сыграл 135 матчей и забил 46 мячей, выиграв Кубок Нидерландов по футболу 1976/1977.

В 1981 году Халлвар Торесен перешёл в другой клуб Эредивизи — ПСВ. Выступая за эйндховенцев на протяжении семи сезонов, норвежец сыграл 179 матчей и забил 106 мячей. Полузащитник трижды подряд становился чемпионом Нидерландов и выиграл главный кубок страны. С 1983 по 1986 годы Торесен был капитаном клуба.

В 1988 году норвежец вернулся в Норвегию, где выступал за клуб «Фригг Осло» в низших дивизионах. Завершил карьеру из-за травмы в 1991 году.

Сборная 
Ханнес Торесен сыграл 49 матчей за национальную сборную Норвегии, забив в этих матчах 10 мячей. Он является одним из шести игроков, которые не выступали в местном чемпионате в годы активности в сборной.

Тренерская 
В 1991 году Торесен тренировал норвежский «Фригг», в 1992 году — «Стрёмсгодсет», с 1993 по 1995 годы — «Бранн», в 1997 году — «Одд Гренланд», с 1998 по 2000 год — «Лиллестрём», с 2001 по 2002 год — «Шейд», с 2003 по 2006 год — молодёжную сборную Норвегии.

Личная жизнь 
Халлвар Торесен — сын игрока сборной Норвегии по футболу .

Торесен сыграл футболиста сборной Норвегии и пленного Гуннара Хильссона в фильме «Бегство к победе».

Норвежец является болельщиком лондонского «Арсенала» и владельцем паба «Highbury» в столице Норвегии.

Достижения 
  «Твенте»
 Обладатель кубка Нидерландов (1): 1976/77

  ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 1985/86, 1986/87, 1987/88
 Обладатель кубка Нидерландов (1): 1987/88

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК ПСВ
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Стрёмсгодсет»
Тренеры ФК «Бранн»
Тренеры ФК «Лиллестрём»
Тренеры ФК «Одд»
Актёры Норвегии